Упорный:

 Упорный или упорствующий человек — то есть человек, проявляющий черту характера — упорство, в достижении результата, цели или целей и т. д. Упорство не следует путать с упрямством.

Топоним 
 Упорный — хутор в Павловском районе Краснодарского края.
 Упорный переулок — переулок в Москве.

Другое 
 Упорный — эскадренный миноносец проекта 57-бис, построенный в конце 1950-х годов.
 Упорный — амурский тигр, отловленный людьми, и выпущенный впоследствии на свободу.
 Фабрика «Упорный труд»

См. также 
 Упорников
 Упорниковская